Осиповичі — місто у Могильовській області Білорусі;
 Осиповичі — село у Дрогичинський районі Берестейської області Білорусі;
 Осиповичі — село у Вілейському районі Мінської області Білорусі.